La diversité (mot dérivé du latin diversitas : divergence) a, dans un sens ancien, désigné une opposition. Le sens usuel est celui de « variété » ou « hétérogénéité ».

La diversité, état qui indique une pluralité, est utilisé dans le cadre de plusieurs paradigmes :

Biologie, écologie 
 La biodiversité et la diversité génétique sont les constatations de l'existence de multiples formes de vie dans la nature.

Sociétés humaines 
 La diversité sexuelle et de genre indique la pluralité de caractéristiques sexuelles, les orientations sexuelles et les identités du genre dans différentes cultures humaines.
 La diversité fonctionnelle est un terme alternatif à handicap, pour désigner les différents groupes de personnes concernées.
 La diversité culturelle est la constatation de l'existence de différentes cultures.
 La diversité linguistique concerne les nombreuses langues en Europe et dans le monde, souvent dans un même pays.
 Ce substantif s'applique aussi, en France, de plus en plus dans le sens de « diversité d'origine » (l'épithète étant sous-entendue) pour désigner des personnes issues de l'immigration extra-européenne. Le mot « diversité » seul, apparu dans cette acception en 2007, recouvre le périmètre sémantique de ce qu'on appelait auparavant « minorités visibles », et est fréquemment évoqué dans les polémiques visant par exemple la « diversité » des présentateurs de télévision ou des acteurs de cinéma, ou encore des personnalités politiques françaises.
 « Unie dans la diversité » (traduction en français) est la devise de l'Union européenne.

Le terme diversité est également une abréviation des idéologies de diversité et inclusion.

Notes et références

Articles connexes 

 Neurodiversité
 Mixité sociale
 Groupes ethniques en France